Ярму́к (,  Нахаль ха-Ярмух) — река на Ближнем Востоке. Крупнейший приток реки Иордан. Одна из немногих непересыхающих рек в этом районе. Длина — 70 км. Годовой сток реки составляет в среднем 460 миллионов м³.

Ярмук образует границу между Израилем и Иорданией ближе к долине реки Иордан, а также между Сирией и Иорданией далее вверх по течению.

Истоки находятся в южной Сирии. Берега реки по большей части обрывистые. В месте впадения реки Ярмук в Иордан 1932 году была построена гидроэлектростанция , действовавшая до 1948 года.

На берегах этой реки 20 августа 636 года состоялась битва при Ярмуке, в которой мусульмане нанесли решающее поражение византийским войскам в борьбе за Сирию и Палестину.

Примечания 

Притоки Иордана
Реки Сирии
Реки Иордании
Реки Израиля
Пограничные реки